Himeri de Prusa, sofista grec 
 Himeri (Himerius, ) fou el pare de Iàmblic. Se l'esmenta en diverses cartes escrites per Libani.
 Himeri de Nicomèdia, bisbe de Nicomèdia 
 Himeri, general de Justinià I.